

Cinema 
 Body Talk – film del 1982 diretto da Pedie Sweet

Musica 
 Body Talk – album di George Benson del 1973
 Body-Talk – singolo delle Baccara del 1979
 Body Talk – album degli Imagination del 1981
 Body Talk – singolo degli Imagination del 1981, dall'album omonimo
 Body Talk – singolo dei Ratt del 1986, dall'album Dancing Undercover
 Body Talk – singolo dei Poison del 1994, dall'album Native Tongue
 Body Talk – album di Robyn del 2010
 Body Talk – singolo di Foxes del 2015

Televisione 
 L'arte del perdono (Body Talk) – episodio della quinta stagione di JAG - Avvocati in divisa